Plaats in Indonesië
 Tlahab (Gemuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Tlahab (Pejawaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java